Il doppio  del Movistar Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

José Acasuso e Sebastián Prieto erano i detentori del titolo, ma hanno perso al 1º turno contro Lucas Arnold Ker e Juan Mónaco.

Pablo Cuevas e Brian Dabul hanno vinto in finale, 6–3, 6–3, contro František Čermák e Michal Mertiňák.

Teste di serie

  František Čermák /  Michal Mertiňák (finale)
 Lucas Arnold Ker /  Juan Mónaco (quarti)

 Pablo Cuevas /  Brian Dabul (campioni) 
 Alberto Martín /  Tommy Robredo (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Movistar Open 2009
ATP World Tour 2009